Domeyko steht für:
 Ignacy Domeyko (1802–1889), polnisch-chilenischer Geologe und Mineraloge
 Domeyko-Gletscher, Gletscher auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko, polnische Bibliothek in Südamerika
 Cordillera Domeyko, Gebirgszug der Andenpräkordillere im Norden Chiles
 (2784) Domeyko, Asteroid des inneren Hauptgürtels.

Siehe auch:
 Domeykit